La  de la Coupe panaméricaine de volley-ball féminin se déroule du 24 juin au  à Miami aux États-Unis.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Tour final

Classement 5-10

Classement 1-4

Classement final

Distinction individuelle 
 MVP : Bethania de la Cruz de Peña 

2009
Événement sportif international aux États-Unis
Événement sportif à Miami
Compétition de volley-ball aux États-Unis
Sport en Floride en 2009
Sport en juin 2009
Volley-ball en juillet 2009